Kalina steht für:

 Kalina (Rebsorte), Weißwein
 Lada Kalina, Pkw-Modell von Lada
 Kalina-Prozess, ein Verfahren im Bereich der geothermischen Energieerzeugung
 Kalina (ASAT-Waffe), in Planung befindliche russische Antisatellitenwaffe

Orte:
 Kalina (Sławoborze), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Kalina (Alutaguse), Dorf in Estland
 Kalina, Ortsteil der Gmina Herby in der Woiwodschaft Schlesien, Polen

Kalina ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kalina (* 1916), deutscher Brigadier und Mitglied der Volkskammer der DDR 
 Antonín Kalina (1870–1922), tschechischer Politiker
 Čestmír Kalina (1922–1988), tschechoslowakischer Kugelstoßer
 Josef Kalina (* 1958), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Josef Jaroslav Kalina (1816–1847), tschechischer Dichter und Übersetzer
 Mathias Kalina von Jäthenstein (1772–1848), böhmischer Geschichtsforscher und Landwirt
 Milan Kalina (* 1956), jugoslawischer Handballspieler
 Nastassja Kalina (* 1989), russische Biathletin
 Noah Kalina (* 1980), US-amerikanischer Fotograf
 Robert Kalina (* 1955), österreichischer Designer
 Ron Kalina (1928–2016), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Sylvia Kalina (* 1947), deutsche Sprachwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Kalinka
 Kallina